Plusieurs cathédrales ont été nommées cathédrale Sainte-Élisabeth en l'honneur d'Élisabeth de Hongrie :
 la cathédrale Sainte-Élisabeth de Malabo en Guinée équatoriale ;
 la cathédrale Sainte-Élisabeth de Košice en Slovaquie.

Voir aussi 
 
 Liste des cathédrales

Élisabeth
~